ФК Стандард може да се односи на више фудбалских клубова: 

 Белгија
 ФК Стандард Лијеж 

 Азербејџан 
 ФК Стандард Сумгаит